Schoeller oder Schöller steht für:

 Schoeller (Unternehmerfamilie), Unternehmerfamilie
 Schoeller (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Schöller (Wuppertal), Stadtteil von Wuppertal
 Schoeller Münzhandel, österreichisches Unternehmen
 Schoeller-Bleckmann Stahlwerke, österreichisches Unternehmen
 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment, österreichischer Hersteller von Hochpräzisionsteilen
 Schoeller & Hoesch, deutscher Papierhersteller, siehe Glatfelter Gernsbach
 Schöller (Nürnberg), Hersteller von Speiseeis, Tiefkühlwaren und Backwaren, siehe Theo Schöller
 Schoeller Industries, Holding
 Schoeller Allibert, Tochterunternehmen der Schoeller Industries
 Schoeller Holding, deutsche Reederei
 Schoeller-Junkmann-Preis, Wissenschaftspreis der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie
 Felix Schoeller Gruppe, deutscher Hersteller von Spezialpapier
 

Siehe auch:
 Schoeller Textil
 Schoellerbank, österreichische Bank
 Schoellershammer, Papierfabrik in Düren
 Honschaft Schöller im Amt Solingen, Herzogtum Berg
 Palais Corbelli-Schoeller in Wien
 Pension Schöller, Lustspiel von Wilhelm Jacoby (1890)
 Schöler
 Schoeler